Открытый чемпионат Гонконга — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий осенью в китайском специальном административном центре Гонконг на хардовых кортах. С 2014 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 750 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 

Мужские соревнования
Мужской турнир открытого чемпионата Гонконга организован накануне сезона 1973 года как часть тура Гран-при. C 1975 года соревнование проводилось ежегодно.

Турнир входил в осеннюю серию соревнований, подготовительных к Australian Open. В конце 1980-х годов, когда австралийский турнир был переведён на январь, гонконгское соревнование сначала сдвинули в календаре на более раннее время, а затем и вовсе отменили.

Вновь соревнование было возрождено в 1990 году — уже как часть весенней серии турниров в азиатском регионе. На новом месте гонконгское первенство продержалось десять лет, пока ассоциация не ликвидировала данный региональный отрезок календаря. Гонконг и ещё несколько турниров были переведены в календаре на середину осени.

В начале 2000-х годов, из-за ограничения рекламы табачных изделий, организаторы потеряли своего многолетнего титульного спонсора. Попытки найти ему долгосрочную замену не удались и после турнира 2002 года Гонконг потерял лицензию основного тура ассоциации. Свободное место тут же выкупили организаторы турнира в Шанхае.

Женские соревнования
Женский турнир имеет куда более короткую историю: впервые профессиональный тур приехал в Гонконг в 1980-м году, когда организаторы, заручившись поддержкой компании Seiko, организовали у себя грунтовый 50-тысячник. Соревнование пользовалось определённой популярностью, но смогло продержаться в календаре лишь три года, после чего было упразднено.

В следующий раз профессиональный тур приехал в Гонконг лишь осенью 1993 года (отдельно от мужчин, разыгрывавших свой приз в апреле, но на этот раз, на хардовом покрытии). Попытка создать долгосрочное соревнование вновь оказалось неудачной: уже в календаре 1994 года турнира на востоке Китая не было.

Быстрые неудачи с турнирами профессионального тура заставили местных организаторов пересмотреть концепцию своего приза, организовав в 1999 году показательные соревнования в момент подготовки элитных теннисисток к Australian Open. Приз получил наименование Hong Kong Tennis Classic. Это чемпионат просуществовал в разных формах до 2011 года, пока не был отменён из-за финансовых причин.

В 2013 году к идее профессионального турнира вновь вернулись, выкупив у организаторов из Куала-Лумпура лицензию соревнования WTA. Первый розыгрыш приз прошёл в начале сентября — сразу после US Open. Через год турнир сместили на несколько недель — в промежуток между парой крупных турниров в Китае и Итоговым турниром.

Финалы турниров

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 
 Hong Kong Tennis Classic
 Kingfisher Airlines Tennis Open

Ссылки 
 Официальный сайт 

 Профиль турнира на сайте WTA 
 Архив результатов мужских турниров на сайте ITF 
 Архив результатов женских турниров на сайте ITF